Cojocari ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Cojocari (* 1987), moldauischer Fußballspieler
 Sergiu Cojocari (* 1988), moldauischer Fußballspieler